Ульсама () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Занимает площадь 96,57 км². Население — 1694 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Наварры